Laserpicio puede referirse a:
 el nombre común de la planta Laserpitium gallicum; o
 el nombre común de la planta Laserpitium siler.